Touché (französisch für „berührt“, „gerührt“) steht für:

 Touché (Comic), einen Comicstreifen von Thomas Körner
 Touché (Band), eine deutsche Musikgruppe (1996–2004, 2015–)
 Touché (US-amerikanische Band), eine US-amerikanische Progressive-Metal-Band
 DJ Touché, Künstlername von Theo Keating (* 1971), britischer Musiker und DJ
 Touché: Die Abenteuer des fünften Musketiers, ein Computerspiel
 touché, einen Treffer beim Fechten
 touché, einen Hinweis auf eine gelungene Argumentation

Touche ist der Familienname folgender Personen:

 Firmin Touche (1875–1957), französischer Violinist und Musikpädagoge
 Jean-Claude Touche (1926–1944), französischer Organist und Komponist
 John David Digues La Touche (1861–1935), französisch-irischer Ornithologe und Steuerbeamter

Siehe auch:
 La Touche
 Touchet
 Tusche